Haga är en tätort i Nes kommun, Akershus fylke i Norge. Tätorten hade  i invånarantal . Tätorten ligger vid Glomma. Tätorten ligger 11,5 km från huvudorten i kommunen, Årnes.

Källor

Externa länkar 
 Kommunens officiella webbplats

Nes kommun, Akershus
Orter i Akershus fylke